Il termine Entropia è stato coniato nello studio della chimica-fisica ed è strettamente legato al secondo principio della termodinamica. Questo principio è talmente generalizzabile, ed ha conseguenze così invasive che, per estensione, il termine entropia è stato utilizzato in diversi contesti scientifici:

Scienza 
 Entropia – l'entropia in senso ampio nel contesto della fisica, principalmente in termodinamica, matematica, meccanica quantistica, meccanica statistica.
 Entropia (teoria dell'informazione) – l'entropia nel contesto di teoria dell'informazione, teoria della probabilità, statistica e correlazione con l'entropia termodinamica.
 Entropia (economia) – l'entropia nel contesto dello sviluppo economico e sociale
 Entropia (sistemi dinamici) – l'entropia nel contesto dello studio astratto dei sistemi dinamici e della teoria del caos.
 Entropia (logica fuzzy) – l'entropia nel contesto degli insiemi sfocati e della logica fuzzy.
Entropia (informatica) – l'entropia nel contesto dei software informatici

Televisione 
 Entropia – episodio della sesta stagione della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri
 Entropia – episodio dell'undicesima stagione di Criminal Minds

Altro 
Per il suo vasto significato generale, il termine si è anche prestato ad un uso al di fuori dello stretto ambito scientifico, dando nome a libri, album musicali ed altro. 
 Entropia – album dei Pain of Salvation.
 Entropia Universe – videogioco di tipo MMORPG con "real cash economy", pubblicato nel 2003.

Altri progetti